Aviat – società aeronautica statunitense
 Léonie Aviat – religiosa francese, fondatrice della congregazione delle Suore Oblate di San Francesco di Sales, venerata santa dalla Chiesa cattolica
 Jules Aviat – pittore francese